Almanac steht für:
 Almanac (deutsche Band)
 Almanac (They-Might-Be-Giants-Album), 2002
 Almanac (The-Nadas-Album)
 Almanac (Zeitung), Wochenzeitung in Washington County, Pennsylvania
 Almanac (TV-Serie),
 Almanac (Jazzband)
 Project Almanac, Film (2015)

Siehe auch:
 Almanach